Badowski – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Badowski 
 Adam Badowski (1857–1903) – polski malarz i ilustrator
 Adam Badowski (ur. 1975) – polski przedsiębiorca
 Bernard Badowski (1887–1948) – polski polityk i działacz samorządowy
 Jan Władysław Badowski (1907–1980) – polski aktor, lalkarz i reżyser
 Józef Badowski – komornik ziemski sochaczewski
 Kazimierz Badowski (1907–1990) – polski działacz robotniczy i komunistyczny
 Leon Badowski (1880–1960) – polski śpiewak operowy
 Ryszard Badowski (ur. 1930) – polski dziennikarz
Stefan Badowski (1909–1989) – polski Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Tadeusz Badowski (1794–1857) – polski wojskowy
 Wiktor Badowski (1902–1940) – polski wojskowy
 Wilga Badowska (ur. 1962) – polska malarka
 Zbigniew Badowski (1900–1940) – polski wojskowy
 Zygmunt Badowski (1875–1959) – polski malarz

Zobacz też 
 Badowscy herbu Poraj
 Badowscy herbu Bończa
 Badowscy herbu Doliwa
 Badowscy herbu Sas